Jean Hamelin peut désigner :
 Jean Hamelin dit La Chaussée (vers 1645-1673), valet et homme de main de Godin de Sainte-Croix 
Jean Hamelin (?- vers 1696), un flibustier français, dont le vrai nom est Pierre Egron ;
Jean Hamelin (1916-1987), un homme politique français ;
Jean Hamelin (1931-1998), un historien québécois ;
Jean Hamelin, un écrivain québécois.

Voir aussi 
 Le Prix Jean-Hamelin, un prix littéraire québécois.